Richard Cumberland ist der Name folgender Personen:

* Richard Cumberland (Philosoph) (1631–1718), englischer Philosoph und Bischof von Peterborough
 Richard Cumberland (Dramatiker) (1732–1811), englischer Dramatiker und Verwaltungsbeamter